El término Cayo Largo (también, Key Largo) puede referirse, en esta enciclopedia:

Toponimia

En Cuba
 a Cayo Largo del Sur, una isla en el municipio Isla de la Juventud;

 a Cayo Largo, uno de los trece Consejos del municipio de Consolación del Sur, en la Provincia de Pinar del Río;

En los Estados Unidos
 a Cayo Largo, una concentración de población en Florida.

Obras artísticas 
 a Cayo Largo (Key Largo) (1939), una obra de teatro de Maxwell Anderson:
 a Cayo Largo (Key Largo) (1948), una película de John Huston - adaptación de la obra de 1939.
 a Key Largo (1981), una canción de Bertie Higgins.